Ел Астека има више значења:

 Ел Астека (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Астека (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Астека (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Астека (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Астека (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику